«Парни с отрезанными рукавами» () —  романтическая комедия сценариста и режиссёра Рэя Енга.

Сюжет 
В центре сюжета картины жизнь двух успешных лондонских геев китайского происхождения. Эш любит беззаботную жизнь плейбоя, однако парень начинает понимать, что невозможно оставаться вечно молодыми и привлекательным. Мэл мечтает найти постоянного партнера для жизни. Смерть близкого друга заставляет молодых людей взглянуть на мир иначе. В Лондон приезжает давний друг Мэла по имени Тодд. Мэл давно влюблён в Тодда, но цель последнего — лишь закрепиться в Лондоне любой ценой.

В ролях

Критика 
Выдержка из рецензии в издании Chicago Tribune:
«Несмотря на некоторую оригинальность, «Парни с отрезанными рукавами» — посредственный гей-фильм, основные проблемы которого: набивший оскомину юмор и небрежное исполнение»

Ссылки

Примечания 

Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии Гонконга
Кинокомедии 2006 года
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности